Burjak ist der Familienname folgender Personen:

 Leonid Burjak (* 1953), ukrainischer Fußballspieler und -trainer
 Olena Burjak (* 1988), ukrainische Ruderin